Miejsca
 Knokke-Heist – miasto w Belgii
 Heist – gmina w Niemczech

 Inne
 heist film – podgatunek filmowy
 Heist – serial telewizyjny